Ammazzalamorte è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente laziale, è presente prevalentemente a Cerveteri.

Potrebbe derivare da un nome beneaugurale.

In Italia conta circa 12 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani